Alessandro Filalete, medico greco antico vissuto nel I secolo a.C.
Demostene Filalete, fisico greco antico, allievo di Alessandro Filalete
Eugenio Filalete, alchimista britannico del XVII secolo, probabile pseudonimo di Thomas Vaughan (1621-1666) 
Ireneo Filalete, alchimista britannico del XVII secolo, probabile pseudonimo di George Starkey (1628-1665)
Filalete Cantabrigiense, fisico britannico, pseudonimo di James Jurin (1684-1750)
Giovanni I di Sassonia (1801-1873), che sotto lo pseudonimo di Filalete tradusse in tedesco la Divina Commedia